«Love Lies» — песня американского соул-певца Халида в дуэте с певицей Нормани Кордей Гамильтон (солистка гёрл-группы Fifth Harmony), ставшая вторым синглом с саундтрека фильма «С любовью, Саймон» (Love, Simon. Original Motion Picture Soundtrack, 2018). Трек был спродюсирован Джеком Антоноффом, Charlie Handsome и  Jamil Chammas, авторами выступили Халид Робинсон, Нормани Хамильтон, Jamil Chammas, Ryan Vojtesak и Тейлор Паркс. Сингл получил платиновую сертификацию в Австралии и Новой Зеландии, и золотую в Великобритании, Канаде и США (от Recording Industry Association of America, RIAA).

История 
Сингл получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Nina Braca из Billboard («Романтичная любопытная лирика отлично дополняет плавные вокалы Нормани над простым гитарным рифом и медленным поп-битом»), Hugh McIntyre из Fuse (их R&B настолько зрелое, что трудно поверить, что эти музыканты настолько молоды и ещё только начинают заниматься своей карьерой"), Sam Damshenas of Gay Times («невероятно запоминающийся и захватывающий трек»), Mike Wass из Idolator («мечтательный гимн среднего темпа демонстрирует её голос и демонстрирует направление R&B/поп её побочного проекта»). В марте 2018 года критики журнала Billboard поместили песню на № 2 в списке «Every Fifth Harmony Solo Single, Ranked».

Коммерческий успех 

В США «Love Lies» дебютировала на позиции № 43 в хит-параде Billboard Hot 100, с тиражом 22,000 загрузок и 11,7 млн стримов в первую неделю релиза. Это позволило группе Fifth Harmony поделить вместе с группами Destiny's Child, The Go-Go's и Labelle рекордный показатель для всех женских групп, в которых большинство её членов (три) смогли сольно попасть в Hot 100, так как Normani стала третьей из Fifth Harmony. Дебютное место (43) также стало самым успешным для любого члена этих гёрл-групп; ране лучшим показателем было дебютное 49-е место песни «Reach Out and Touch (Somebody's Hand)», первого сольника певицы Diana Ross. После выступления 20 мая дуэта на церемонии Billboard Music Awards, «Love Lies» вошла в top 40 (Hot 100), двинувшись с 47 на 36-е место. В итоге сингл достиг позиции № 9. Для Khalid это его второй хит в top 10 в качестве лидирующего исполнителя, после Logic's «1-800-273-8255», который был в десятке лучших в сентябре 2017. Для Normani это её первое попадание в top 10 в качестве сольного исполнителя; ранее она там была один раз только в составе своей группы Fifth Harmony.

«Love Lies» дольше песен всех других дуэтов шёл до лучшей десятки top 10, достигнув её на 28-й недели в чарте. Это больше песни With You I'm Born Again дуэта Billy Preston и Syreeta (19 недель в 1979-80). Сингл «Love Lies» стал 10-м треком, достигшим лучшей десятки за 28 и более недель, в то время как рекордный показатель в 38 недель принадлежит Carrie Underwood's «Before He Cheats» (2006—2007).

Музыкальное видео 
Официальное музыкальное видео (режиссёры Gerard Bush и Christopher Renz) было загружено 16 февраля 2018 года на канал YouTube. Более 70 млн просмотров (сентябрь 2018 года).

Концертные исполнения 
10 апреля 2018 года оба исполнителя дуэтом спели песню «Love Lies» в телепрограмме The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. 20 мая 2018 года они также выступили с этой песней на церемонии награждения 2018 Billboard Music Awards.

Награды и номинации

Чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 

  (более 50 млн просмотров)

Соул
Синглы RCA Records
Песни современного ритм-н-блюза
Песни-дуэты
Песни, спродюсированные Джеком Антоноффом
Синглы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Синглы, сертифицированные как золотые Австралийской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Песни, написанные Тейлор Паркс
Песни Халида
Дебютные синглы 2018 года
Песни Нормани
Песни, написанные Нормани
Песни, написанные Халидом